Breau ist ein Ortsteil von Nottfeld in Schleswig-Holstein, Deutschland.

Breau ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Bréau (1900–1969), französischer Radsportler
 Herb Breau (* 1944), kanadischer Wirtschaftsmanager und Politiker
 Jean-François Breau (* 1978), kanadischer Musiker
 Lenny Breau (1941–1984), kanadischer Jazz-Gitarrist

Siehe auch:

 Bréau
 Breaux
 Braud
 Braux
 Bro
 Broh